Mavrokólympos kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Mavrokólympos (dammbyggnad), Eparchía Páfou, 
 Mavrokólympos (periodiskt vattendrag), Eparchía Páfou, 

Robotskapade Cypernförgreningar